A6 (tamanho de papel)
A6 (míssil)
A6 (autoestrada)
Autovía del Noroeste

Veículos
A-6 Intruder
Arrows A6
Audi A6